Кли́мове (до 1945 року — Ротендорф; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.